ASUS Cup Summer 2007 — 18 по счету проведенный крупный российский киберспортивный турнир серии ASUS Open cup прошедший в Москве с 24 августа по 26 августа 2007 года.

Организация турнира 
Команды в дисциплине Counter-Strike попадали на турнир через квалификационные турниры серии Counter-Strike Masters в отдельных регионах СНГ.

Турнир проводился за два дня в игровых центрах «4GAME» и «Click-Net», расположенных в Москве.

Генеральным спонсором турнира выступает компания ASUS, при поддержке intel, а организатором турнира является российский киберспортивный портал cyberfight.ru.

Итоговый призовой фонд составил 1 000 000 рублей для десяти дисциплин.

В игровом центре «Click-Net» прошли соревнования в дисциплинах CS NoN Profi, DotA, NFS, WarCraft III и StarCraft.

В игровом центре «4GAME» прошли соревнования в дисциплинах Quake 4, СS Masters, Quake 3, FIFA 07 и Quake 3 2v2.

24 августа в игровом центре «Click-Net» разыгран CS NoN Profi турнир с призовым фондом в 125 000 рублей.

Для всех, кто не смог попасть на турнир, организованы трансляции в HLTV GTV W3TV.

Квалификация Counter-Strike Masters 
В результате отборочных Counter-Strike Masters получено 32 команды, которые сразились в финале кубка 24—26 августа.

Среди них шесть национальных квалификаций, где от Украины выступает три команды: A-Gaming, eXplosive и TNT.NumbazZ.airbites; от Белоруссии два Vodolazi и Pro100; и один молдавский состав Monkeys. В региональных квалификациях победителями стали 21 команда из России и 5 коллективов были приглашены: казахстанские команды sky и k23. И российские Begrip Gaming, Virtus.pro, ForZe.

Призовой фонд

Результат

Примечания

Ссылки 
 
 

ASUS Open